CODB est un sigle pouvant signifier :
  Carbone organique dissous biodégradable
  Combat Operations Database
  Component-oriented database
 Christophe Ono-dit-Biot, écrivain et journaliste français